Nationale Veiligheidsdienst (Armenië)
Nationale Veiligheidsdienst (Kazachstan)
Nationale Veiligheidsdienst (Malediven)
Nationale Veiligheidsdienst (Somalië)
Nationale Veiligheidsdienst (Turkije)
Nationale Veiligheidsdienst (Verenigde Staten)
Nationale Veiligheidsdienst (Oezbekistan)